Брезовци могу бити:
 Брезовци (Пуцонци), насељено место у општине Пуцонци, Помурска регији, Република Словенија.
 Брезовци (Дорнава), насељено место у општине Добрава, Подравска регија, Република Словенија.